Jamamoto Jószuke (1960), japán cselgáncsozó
 Jamamoto Jószuke (más néven Hómasó Norijuki; 1981), japán szumós